Odznaczenie
 Krzyż Walecznych – polskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1920
 Krzyż Walecznych – duńskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 2011
 Krzyż Walecznych – francuskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1956
 Krzyż Walecznych – greckie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1974
 Krzyż Walecznych – południowo-wietnamskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1950

 Inne
 Krzyż Walecznych – polski film z 1958

 Zobacz też
 Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi
 Order Waleczności
 Krzyż Waleczności
 Medal Waleczności